Князь Иван Иванович Бахтеяров-Ростовский — голова и воевода во времена правления Фёдора Ивановича.

Из княжеского рода Бахтеяровы-Ростовские. Второй, из трёх сыновей князя Ивана Фёдоровича Бахтеярова-Ростовского. Имел братьев, князей: боярина Владимира и воеводу Андрея Ивановичей.

Биография 
В 1592 году письменный голова при князе Трубецком в войсках правой руки в походе против шведов. В этом же году воевода в Михайлове, а после сходный воевода Большого полка в Туле. В 1593 году первый воевода в Болхове, откуда направлен сходным воеводой Большого полка в Михайлов, а потом в том же чине в Царицын. В 1594 году показан в дворянах, сидел первым в Ответной палате при представлении боярам немецкого посла. В этом же году первый воевода в Мценске, откуда в марте указано ему быть сходным воеводой Передового полка в Туле. В 1595 году первый воевода в Михайлове, откуда направлен сходным воеводой Передового полка в Пронск. В 1596 году первый воевода в Ельце. В 1597 году первый воевода в Пронске, откуда ходил сходным воеводой Большого полка окраинных войск.

По родословной росписи показан бездетным.

Литература 

 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 2. 1810 г. Бахтеяров-Ростовский Иван Иванович. стр. 14.
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том I. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Бахтеяров-Ростовский Иван Иванович. стр. 172.
 П.Н. Петров. История родов русского дворянства. Т. 1. Изд. Герман Гоппе. СПб. 1886 г. Бахтеяров-Ростовский Иван Иванович. стр. 102.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Бахтеяров-Ростовский Иван Иванович. стр. 40. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.

Иван